Рёвны — название населённых пунктов в России:

 Рёвны — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Рёвны — село в Навлинском районе Брянской области.